Ait Said kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Aït Saïd, stamområde, Oriental, 
 Ait Said (kommun i Marocko), Marrakech-Tensift-Al Haouz, Essaouira, 

Robotskapade Marockoförgreningar